Беньямин Арвола Ноткевич (; род. , Осло) — норвежский шахматист, международный гроссмейстер (2018).

Биография

Шахматная карьера 
Участник нескольких чемпионатов Норвегии. Лучший результат — делёж 3—4 мест в 2019 г.

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 2018 г. и командных чемпионатов Европы 2017, 2019 и 2021 гг.

Участник юниорских чемпионатов мира 2012 и 2013 гг., юношеского чемпионата Европы 2008 г.

Победитель международного турнира в Аделаиде (2018 г.).

В командных чемпионатах Норвегии выступает за клуб «Tromsø Sjakklubb».

Политическая деятельность 
В 2019 г. был избран в муниципальный совет Тромсё от Социалистической левой партии Норвегии. Возглавлял комитет муниципалитета по образованию. В 2022 г. вышел из партии, мотивировав свой поступок расхождениями в политических вопросах. Занимает пост политического советника комитета Стортинга по энергетике.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Арволы Ноткевича в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Арволы Ноткевича на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры
Политики Норвегии